Javi Navarro puede referirse a:

 Francisco Javier Vicente Navarro (1974-), exfutbolista internacional español.
 Javier Navarro Rodríguez (1997-), futbolista español, actualmente en el Cádiz C. F. "B".